SAB est une abréviation, qui signifie :
 Stourm ar Brezhoneg,  association bretonne qui exige un statut officiel pour la langue bretonne dans la vie publique.
 Société aérienne bordelaise, constructeur aéronautique français disparu.
 South African Breweries, une entreprise brassicole fondée en 1895 en Afrique du Sud

SAB est un code, qui signifie :
 .
 .

SAB peut signifier également :
 SAB, progiciel de gestion intégré pour les banques et les établissements de crédit.